SWH steht für:
 Saarlooswolfhund
 Studentenwohnheim
 Stadtwerke Halle 
 Stadtwerke Hanau
 Stadtwerke Heidelberg 
 Stadtwerke Heilbronn
 Stadtwerke Herrenberg
 Swan Hill (IATA-Code), Victoria, Australien

swh steht für:
 Swahili (Sprache) (auch Küstenswahili; ISO-639-3-Code), Einzelsprache der afrikanischen Lingua franca Swahili

SWH